Favara (Itália), uma comuna italiana da região da Sicília, província de Agrigento.
Favara (Espanha), um município da Espanha, na província de Valência, Comunidade Valenciana.